Kristián I. Saský (29. října 1560, Drážďany – 25. září 1591, Drážďany) byl od roku 1586 saským kurfiřtem z albertinské linie rodu Wettinů.

Život 
Kristián se narodil jako šestý, ale druhý přeživší syn kurfiřta Augusta Saského a jeho první manželky Anny Dánské. Smrt jeho staršího bratra Alexandra (8. října 1565) z něj učinila nového následníka trůnu saského kurfiřtství.

Kristián na trůn nastoupil po smrti svého otce v roce 1586. Jeho kancléřem byl Nikolaus Krell. Během jeho vlády provedl Matthias Oeder první měření saského kurfiřtství. Později v Oederově práci pokračoval do roku 1633 Balthasar Zimmermann.

Kurfiřt Kristián zemřel 25. září 1591 v rodných Drážďanech ve věku 30 let.

Manželství a potomci 
25. dubna 1582 se dvaadvacetiletý Kristián v Drážďanech oženil s o osm let mladší Žofií, dcerou kurfiřta Jana Jiřího Braniborského. Manželé spolu měli sedm dětí:

 Kristián II. Saský (23. září 1583 – 23. června 1611), saský kurfiřt od roku 1591 až do své smrti, ⚭ 1602 Hedvika Dánská (5. srpna 1581 – 26. listopadu 1641)
 Jan Jiří I. Saský (5. března 1585 – 8. října 1656), saský kurfiřt od roku 1611 až do své smrti,
 ⚭ 1604 Sibyla Alžběta Württenberská (10. dubna 1584 – 20. ledna 1606)
 ⚭ 1607 Magdalena Sibylla Pruská (31. prosince 1586 – 12. února 1659)
 Anna Sabina Saská (25. ledna 1586 – 24. března 1586)
 Žofie Saská (29. dubna 1587 – 9. prosince 1635), ⚭ 1610 vévoda František Pomořanský (24. března 1577 – 27. listopadu 1620)
 Alžběta Saská (21. července 1588 – 4. března 1589)
 August Saský (7. září 1589 – 26. prosince 1615), správce diecéze v Naumburgu, ⚭ 1612 Alžběta Brunšvicko-Wolfenbüttelská (23. června 1593 – 25. března 1650)
 Dorotea Saská (7. ledna 1591 – 17. listopadu 1617), abatyše kláštera v Quedlinburgu

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Wettinové (albertinská větev)
Saští kurfiřtové
Narození v roce 1560
Narození 29. října
Narození v Drážďanech
Úmrtí v roce 1591
Úmrtí 25. září
Úmrtí v Drážďanech
Muži